Lars Hierta kan syfta på:

 Lars Hierta (1648-1711), svensk general
 Lars Hierta (1718-1778), svensk general
 Lars Hierta (1762-1835), svensk ämbetsman

Se även 
 Lars Johan Hierta